

Каменський сільський округ — сільський округ, Астраханський район, Акмолинська область
 Каменський сільський округ — сільський округ, Сандиктауський район, Акмолинська область
 Каменський сільський округ — сільський округ, Уланський район, Східноказахстанська область